3 Andromedae, abreviado 3 And, é uma única estrela na constelação de Andrômeda. 3 Andromedae é a designação de Flamsteed . É visível a olho nu com uma magnitude visual aparente de 4,64.  A distância até esta estrela, determinada a partir de um deslocamento anual de paralaxe de 18, é 181 anos-luz . Ele está se aproximando da Terra com uma velocidade radial heliocêntrica de -35 km/s,  e tem um movimento próprio relativamente grande , atravessando a esfera celeste em 0,236 ″ ·ano  .

Esta é uma estrela gigante evoluída com uma classificação estelar de K0 IIIb, onde o sufixo 'b' indica um gigante de menor luminosidade. É uma estrela de aglomerado vermelho, o que significa que está gerando energia através da fusão de hélio em seu núcleo. Esta estrela tem cerca de 1,7 vezes a massa do Sol ( M ☉ ), e, com a idade de 2,3 bilhões de anos, expandiu-se para 10 vezes o raio do Sol ( R ☉ ).  Está irradiando 49 vezes a luminosidade do Sol de sua fotosfera ampliada a uma temperatura efetiva de 4.668 K.

3 Andromedae - Wikipedia (en-m-wikipedia-org.translate.goog)